Aldana steht für:

 Aldana (auch Alda; † vor 804), Frau des Grafen Theoderich von Autun

Aldana ist der Familienname folgender Personen:
 Fernando Schwalb López Aldana (1916–2002), peruanischer Rechtsanwalt, Diplomat und Politiker, Premierminister und Erster Vizepräsident
 Francisco de Aldana (1537–1578), spanischer Dichter
 Gilbert Aldana (1977–2007), US-amerikanischer Kampfsportler
 Melissa Aldana (* 1988), chilenische Jazzmusikerin
 Thelma Aldana (* 1955), Generalstaatsanwältin von Guatemala